

Geografia
 Bize – comune francese dell'Alta Marna (Champagne-Ardenne)
 Bize – comune francese degli Alti Pirenei (Midi-Pirenei)
 Bize-Minervois – comune francese dell'Aude (Linguadoca-Rossiglione)

Mitologia
 Bize – figura della mitologia greca, figlia di Erasino